Luverne puede referirse a:

 Luverne, una ciudad ubicada en el condado de Rock, en el estado estadounidense de Minnesota.
 Luverne, una ciudad ubicada en el condado de Steele, en el estado estadounidense de Dakota del Norte.
 Luverne, una ciudad ubicada en el condado de Crenshaw, en el estado estadounidense de Alabama.
 Municipio de Luverne, un municipio ubicado en el condado de Rock, en el estado estadounidense de Minnesota.
 Municipio de Lu Verne (condado de Kossuth, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Kossuth, en el estado estadounidense de Iowa.
 Lu Verne (Iowa), una ciudad ubicada en el condado de Kossuth en el estado estadounidense de Iowa.